

Patronyme 

 Georges Lavau (1918-1990), juriste français ;
 Janine Mossuz-Lavau (1942), politologue française, deuxième épouse et veuve de Georges Lavau.

Toponyme 

 Lavau, une commune française de l'Aube,
 Tombe à char de Lavau ;
 Lavau, une commune française de l'Yonne ;
 Lavau-sur-Loire, une commune française de Loire-Atlantique.
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France